Тетерівська сільська рада — орган місцевого самоврядування Тетерівської сільської територіальної громади, Житомирська область, Житомирський район
 Тетерівська сільська рада — Київська область, Іванківський район
 Тетерівська сільська рада — Черкаська область, Жашківський район